Létavka může být

 létavka (žába) – žába z čeledi létavkovití
 kosatka (plachta) – první kosatka
 létavka ploskohlavá
 včela medonosná – od 21. dne života

Externí odkazy